Mallia est un patronyme italien et maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Franco Mallia (né en 1961), astronome amateur italien ; 
  (né en 1978), joueur de football maltais ; 
  (né en 1957), dessinateur de bande dessinée et universitaire maltais ; 
  Karmenu Mallia (né en 1929), espérantiste maltais ; 
 Manuel Mallia, homme politique maltais. 
 Sauveur Mallia, bassiste français, membre du groupe musical Voyage.

Notes et références 

Patronyme italien
Patronyme maltais